Evgenij Kafel'nikov ha battuto in finale Thomas Enqvist 4-6 6-0 6-3 7-6(1).

Teste di serie

 Marcelo Ríos (Ritirato a causa di un infortunio al bicipite femorale)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Patrick Rafter (terzo turno)
 Carlos Moyá (primo turno)
 Andre Agassi (quarto turno)
 Tim Henman (terzo turno)
 Karol Kučera (quarti di finale)
 Greg Rusedski (secondo turno)
 Richard Krajicek (terzo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (Campione)
 Goran Ivanišević (Ritirato per infortunio alla spalla)
 Albert Costa (primo turno)
 Cédric Pioline (primo turno)
 Mark Philippoussis (quarto turno)
 Todd Martin (quarti di finale)
 Thomas Johansson (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1999
ATP Tour 1999